Pausanias (vers 420 av. J.-C.), Athénien amant du poète Agathon apparaissant dans plusieurs dialogues de Platon ;
 Pausanias (469 av. J.-C.), général spartiate ;
 Pausanias  (380 av. J.-C.), roi de Sparte ;
 Pausanias, (393 av. J.-C.) roi de Macédoine ;
 Pausanias d'Orestide (356 av. J.-C.), officier macédonien assassin de Philippe II de Macédoine ;
 Pausanias le Périégète (), géographe et écrivain grec, auteur de la Description de la Grèce.